Teppan steht für:

 Teppan, japanische Gerichte die auf einer Stahlplatte am Tisch zubereitet werden, siehe Teppanyaki

Teppan ist der Familienname folgender Personen:

 Jaanus Teppan (* 1962), estnischer Skilangläufer
 Vahur Teppan (* 1985), estnischer Skilangläufer